165. længdegrad kan henvise til:

 165. vestlige længdekreds
 165. østlige længdekreds